Серге́й Григо́рьевич Ро́занов (, Москва — 9 января 1957, там же) — русский советский детский писатель, прозаик и драматург, театральный режиссёр.

Брат писателя Михаила Григорьевича Розанова, известного под литературным псевдонимом Н. Огнёв.

Биография 
Обучался на медицинском факультете Московского университета. В начале Первой мировой войны прервал обучение — работал во фронтовом госпитале, а в 1918 году добровольцем вступил в Красную Армию.

После демобилизации много работал с детьми — участвовал в организации пионерских лагерей, руководил детской художественной самодеятельностью, совместно с Н. И. Сац организовал школу эстетического воспитания детей, а чуть позже и Московский театр для детей (в нём работал режиссёром). Позднее являлся художественным руководителем ряда театров.

В 1924 году режиссировал первый советский спектакль Московского театра для детей «Будь готов», в котором поставил ещё несколько спектаклей: «Комедия о Робине Гуде» (Заяицкий), «Кто во что горазд» (Огнёв), и другие. В соавторстве с Н. И. Сац написал пьесу «Негритёнок и обезьяна» (1927) (пьеса была поставлена вначале в Московском театре для детей, а затем и во многих ТЮЗах страны и за рубежом). В 1928—1930 годах работал художественным руководителем Второго Белорусского театра. Во время Великой Отечественной войны писал тексты для «Окон ТАСС».

Всесоюзную известность ему принесла повесть «Приключения Травки» (1928, 1951), в которой с необычайной теплотой и искренностью описано открытие мира дошкольником.

Похоронен на Новодевичьем кладбище.

Семья 
 Первая жена — режиссёр Наталия Ильинична Сац.
 Сын — Адриан Сергеевич Розанов (1923—1996), журналист, поэт, писатель.
 Вторая жена — Александра Иосифовна Гроссман (в замужестве Розанова, 1904—1986), руководительница драмкружка Дома пионеров Фрунзенского района Москвы.
 Дочь — Лилиана Сергеевна Розанова, биолог, поэтесса, писательница.

Библиография

Циклы произведений 
 Приключения Травки (1928)
 Алюта — воздушный слоненок (1936)

Повести 
 Игуша (1925)
 Гришутка из далёкого леса (1926)
 Приключения Травки (1928), не менее 17 прижизненных изданий.
 Алюта — воздушный слонёнок (1936)
 Беспокойный характер (Уфа, 1942) — повесть в новеллах
 Изумрудные берега (Уфа, 1942) — повесть в письмах

Рассказы 
 Суп (1931)

Пьесы 
 «Будь готов!» (1925) — сценарий игры-спектакля
 Хрономобиль профессора Иванова (1927)
 Ванин детский сад. Пьеска для детей. (М., 1928)
 Негритенок и обезьяна (1930) — для детей (в соавторстве с Наталией Сац)
 Цех молодости (1931)
 Бой начался (1934)
 Электричество (1934)
 В первый раз на земле (1935) — синтетическое представление в двух частях с интермедиями
 Необыкновенное представление о приключениях Травки, о его папе, маме, о Солнечке, уборщице Марье Петровне и о многих других людях, вещах, событиях (1936)
 «Спасибо» (1937)
 Баба-яга — костяная нога (1938)
 Путешествие Кати-малолетки по большой карте пятилетки (1939)
 Сказки нашей жизни (1939)

Статьи 
 Театр в школе (1925)
 Как ставить «Коньки» в театральном кружке (1939)
 Хороший, весёлый спектакль («Соломенная шляпка» в театре им. Вахтангова) (1939)

Очерки 
 Комсомольцы Трёхгорки (1943)
 Фрезеровщик Рябин (1944)
 Водители подземных поездов (М., 1945)

Прочие произведения 
 Пять лет работы // Соавтор: Наталия Сац (1925)
 Театр для детей // Соавтор: Наталия Сац (1925)
 Театральная работа в школе II-ой ступени // Соавтор: Николай Огнёв (1925).

Литература

Примечания 

Похороненные на Новодевичьем кладбище